Slovo Varjag označuje vícero věcí:
 příslušník Varjagů, části Vikingů, kteří se usadili v Rusku
 Varjag (1899) – chráněný křižník ruského carského námořnictva
 Varjag (1988) – nedokončený letadlový křižník sovětského námořnictva
Varjag (píseň) – píseň a báseň na počest křižníku